Shea Theodore (né le  à Aldergrove, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il occupe le poste de défenseur.

Biographie 

En 2011, il commence sa carrière avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest comme capitaine. Il a été repêché à la vingt-sixième position du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Ducks d'Anaheim. Cette même année, il commence sa carrière professionnelle avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey où il joue quatre matchs avec eux cette saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 69|| 4|| 31|| 35|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 71|| 19|| 31|| 50|| 32|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2013-2014|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 70|| 22|| 57|| 79|| 39|| 9|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
|2013-2014|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2014-2015|| Thunderbirds de Seattle|| LHOu|| 43|| 13|| 35|| 48|| 16|| 6|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
|2014-2015|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 9|| 4|| 7|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 50 || 9 || 28 || 37 || 34 || 7 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 19 || 3 || 5 || 8 || 2|| 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 26 || 5 || 15 || 20 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 34 || 2 || 7 || 9 || 28 || 14 || 2 || 6 || 8 || 4
|-
| 2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH || 8 || 5 || 6 || 11 || 2 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Golden Knights de Vegas || LNH || 61 || 6 || 23 || 29 || 14 || 20 || 3 || 7 || 10 || 8
|-
| 2018-2019 || Golden Knights de Vegas || LNH || 79 || 12 || 25 || 37 || 20|| 7 || 1 || 7 || 8 || 6
|-
| 2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH || 71 || 13 || 33 || 46 || 25 || 20 || 7 || 12 || 19 || 8
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 53 || 8 || 34 || 42 || 14 || 19 || 1 || 9 || 10 || 10
|-
| 2021-2022 || Golden Knights de Vegas || LNH || 78 || 14 || 38 || 52 || 24 || - || - || - || - || -
|-

| 395 || 58 || 165 || 223 || 127 || 86 || 14 || 41 || 55 || 36

Au niveau international 

|-
| 2013 || aling=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 5 || 5 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 10 || 2 || 5 || 7 || 4 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en août 1995
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Golden Knights de Vegas